Princezna Žofie Oranžsko-Nasavská (Vilemína Marie Žofie Luisa; 8. dubna 1824 – 23. března 1897) byla jedinou dcerou a posledním přeživším dítětem krále Viléma II. Nizozemského a jeho manželky velkovévodkyně Anny Pavlovny Ruské. Byla domnělou dědičkou své neteře, královny Vilemíny Nizozemské, sedm let od smrti svého bratra až do své vlastní smrti.

Manželství a potomci 
Princezna Žofie se 8. října 1842 v Haagu provdala za svého bratrance, Karla Alexandra, dědičného velkovévodu sasko-výmarsko-eisenašského. Jejich matky byly sestry a dcery cara Pavla I. Ruského.

Žofiina současnice Kateřina Radziwillová poznamenala, že…

Potomci 
Žofie měla s Karlem Alexandrem čtyři děti:

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Oranžsko-nasavská dynastie
Oranžsko-nasavské princezny
Narození 8. dubna
Narození v roce 1824
Narození v Haagu
Úmrtí 23. března
Úmrtí v roce 1897
Ženy
Úmrtí ve Výmaru